CNCM est un sigle pouvant désigner :
la Confédération nationale du Crédit mutuel français, 
le Centre national de la cinématographie du Mali,
 un Centre national de création musicale, en France.